Officer Jim – cortometraggio del 1914 diretto da John Ince
Officer Jim – film del 1926 diretto da Wilbur McGaugh